New Zealand Sevens 2004 – piąta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 6–7 lutego 2004 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc trzecim turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westpac Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup nastąpiło na początku stycznia 2004 roku.

Niespodzianką pierwszego dnia była postawa reprezentacji Tonga i Kenii, które po raz pierwszy w historii awansowały do ćwierćfinałów. W półfinałach znalazły się Nowa Zelandia, Anglia, RPA i Fidżi, zaś w całym turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii broniąc tytułu sprzed roku. Najlepszym graczem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów Justin Wilson, a w jego drużynie wyróżniali się również Tanerau Latimer, Liam Messam i Rudi Wulf.

Sponsorem zawodów była Axa. Bilety na turniej kosztowały od 20 do 120 NZD, a podczas obu dni na stadion przybyło po 34 500 widzów.

Turniej stanowił też część kwalifikacji do Pucharu Świata 2005 – o jedno miejsce niebezpośrednio walczyły cztery zespoły z Oceanii, które nie miały dotychczas zagwarantowanego awansu. Najwyżej w zawodach zaszła reprezentacja Tonga uzyskując tym samym awans do turnieju finałowego Pucharu Świata.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
New Zealand Sevens
2004 w Nowej Zelandii